Il Masters di Roma 2008 (chiamato anche Internazionali BNL d'Italia per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. 
È stata la 65ª edizione del Roma Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2008,
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2008. 
Sia che il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia, il torneo maschile si è giocato dal 5 all'11 maggio 2008, e quello femminile dal 12 al 18 maggio 2008.

Campioni

Singolare maschile 

 Novak Đoković ha battuto in finale  Stanislas Wawrinka 4–6, 6–3, 6–3

Singolare femminile 

 Jelena Janković ha battuto in finale  Alizé Cornet 6–2, 6–2

Doppio maschile 

 Bob Bryan /  Mike Bryan hanno battuto in finale  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić 3–6, 6–4, [10–8]

Doppio femminile 

 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang hanno battuto in finale  Iveta Benešová /  Janette Husárová 7–6 (7–5), 6–3

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

 
ATP Tour 2008
WTA Tour 2008